Zhu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bao-cheng Zhu
 Chuandian Zhu
 Fang Zhu
 Guang Hua Zhu
 Jian-Qing Zhu
 Ming-Sheng Zhu
 S.-Q. Zhu
 Zheng Yin Zhu